Sidonia de Sajonia (8 de marzo de 1518, Meissen - 4 de enero de 1575, Weißenfels) fue una princesa de la Casa de Wettin y por matrimonio Duquesa de Brunswick-Luneburgo y Princesa de Calenberg-Göttingen.

Biografía

Familia 
Sidonia era una hija del Duque Enrique IV de Sajonia (1473-1541) de su matrimonio con Catalina (1487-1561), hija del Duque Magnus II de Mecklemburgo. Sus hermanos eran el Elector Mauricio de Sajonia y Augusto; su hermana Sibila era desde 1540 por matrimonio Duquesa de Sajonia-Lauenburgo; su hermana Emilia era desde 1533 por matrimonio Margravina de Brandeburgo-Ansbach.

Matrimonio 
Sidonia contrajo matrimonio el 17 de mayo de 1545 con el Duque Erico II de Brunswick-Luneburgo (1528-1584), quien era diez años menor que ella. La ceremonia nupcial se celebró en Hann. Münden sin la usual pompa y circunstancia.

Inicialmente, se gustaban. Erico había estado comprometido con Inés de Hesse. Cuando el matrimonio era negociado en la corte en Kassel, sin embargo, él conoció a Sidonia. Le gustó, y rompió el compromiso con Inés, con el propósito de casarse con Sidonia. El Landgrave Felipe I de Hesse predicó: "Todo tipo de cosas pasarán en el seno de este matrimonio cuando termine el mes de los besos".

Tras dos años de matrimonio, en 1547, el Duque Erico inició su gobierno y se reconvirtió al Catolicismo, después de que la Reforma fuera introducida en su Ducado en 1542. A pesar de los ruegos de su marido, Sidonia permaneció en la fe luterana. Tuvieron problemas financieros y el matrimonio permaneció sin hijos, y pronto su relación tomó un curso muy desafortunado.

Los enfrentamientos culminaron en la sospecha de que su marido quería envenenarla. Un mercader genovés había contactado con el hermano de Sidonia, Augusto, en 1555 y le informó que el Duque Erico había ordenado un veneno en base a que "Erico era un cristiano y su esposa sería luterana, y sería mejor que una mujer fuera destruida, que 20.000 personas". Erico se dirigió a su amante con quien vivía en el Castillo de Calenberg a partir de 1563. A Sidonia se le rehusó el acceso al castillo, en base a la amenaza que ella había realizado de que "si entra en mi casa, le cortaré la nariz a la prostituta y le cortaré un ojo."

Cargos por brujería 
Sidonia estuvo desde 1564 en adelante virtualmente bajo arresto domiciliario y ella protestó vigorosamente a su hermano y al emperador, quien envió consejeros quienes intentaron sin éxito llegar a un compromiso con el Duque Erico. En 1564 Erico cayó muy enfermo y sospechó que había sido envenenado. Cuatro mujeres sospechosas de brujería fueron quemadas como brujas en Neustadt am Rübenberge. En 1570 por mediación del emperador, el Elector de Sajonia y el Duque Julio de Brunswick-Wolfenbüttel alcanzaron un acuerdo sobre las disputas entre Sidonia y su marido, según el cual Sidonia recibiría el Castillo de Calenberg. Erico, no obstante, no acató el acuerdo.

El 30 de marzo de 1572, el Duque Erico reunió algunos de sus consejeros, nobles y diputados de las ciudades de Hannover y Hamelín en el Castillo de Landestrost en Neustadt. Acusó a Sidonia de brujería y de atentado contra su vida. Presentó evidencias obtenidas bajo tortura de las cuatro mujeres que habían sido ejecutadas por brujería. Sidonia se dirigió al emperador Maximiliano II y pidió una revisión. Secretamente abandonó Kalenberg y viajó a Viena. El emperador Maximiliano entonces decretó que debería llevarse a cabo una investigación por la corte imperial. No obstante, dirigió el caso sobre los Duques Julio de Brunswick-Wolfenbüttel y Guillermo el Joven de Brunswick-Luneburgo.

El 17 de diciembre de 1573 el caso fue presentado en Halberstadt ante la corte y una larga audiencia. Todos los testigos se retractaron de su testimonio contra Sidonia el 1 de enero de 1574, y la Duquesa fue absuelta de todos los cargos.

Monasterio de Weißenfels 
Desde Viena, Sidonia viajó en octubre de 1572 a Dresde a visitar a su hermano y su esposa. En lugar del castillo de Calenberg y la plata que el Duque Erico le había retenido, recibió, después de varios acuerdos, una compensación y una pensión de por vida. El Elector Augusto le dio el monasterio de las Clarisas en Weißenfels con todos sus ingresos e intereses. Sidonia vivió allí hasta su muerte en 1575.

Debido a la resistencia de Sidonia, el Duque Julio de Brunswick no tuvo éxito en resolver amigablemente las acusaciones de Erico sobre Sidonia. En 1573, Sidonia escribió al duque Julio: El Duque Erico es difícil porque arroja acusaciones, tomando, mientras hablamos, no la ropa, sino el honor, que es el más alto y más precioso tesoro que una pobre mujer en este mundo posee.

Según su deseo Sidonia fue enterrada en la Catedral de Freiberg. Dejó sumas de dinero significativas a sus negociadores en el juicio de Halberstadt.

Ancestros

Referencias

Bibliografía 
 Helga-Maria Kühn: „… es gefellett mir reychtt woll hyr“. Die letzten Lebensjahre der Herzogin Sidonie 1573–1575 in Weißenfels. In: Astrid Fick (ed.): Das Weißenfelser St. Klaren-Kloster. Zum 700-jährigen Bestehen. Weißenfels, 2001, pp. 39–41.
 Joachim Lehrmann: Hexenverfolgung in Hannover-Calenberg und Calenberg-Göttingen. Lehrte, 2005, .
 Andrea Lilienthal: Die Fürstin und die Macht. Welfische Herzoginnen im 16. Jahrhundert. Elisabeth, Sidonia, Sophia. Hahnsche Buchhandlung, Hannover, 2007 (= Quellen und Darstellungen zur Geschichte Niedersachsens, Band 127).
 Inge Mager: Elisabeth von Brandenburg – Sidonie von Sachsen. Zwei Frauenschicksale im Kontext der Reformation von Calenberg-Göttingen. In: 450 Jahre Reformation im Calenberger Land. Laatzen, 1992, pp. 23–32.
 Helga-Maria Kühn: Eine „unverstorbene Witwe“. Sidonia Herzogin zu Braunschweig-Lüneburg geborene Herzogin von Sachsen 1518–1575. Hahnsche Buchhandlung, Hannover 2009 (= Veröffentlichungen der Historischen Kommission für Niedersachsen und Bremen, Band 247).
 Johannes Merkel: Die Irrungen zwischen Herzog Erich II und seiner Gemahlin Sidonia. In: Zeitschrift des Historischen Vereins für Niedersachsen. Jahrgang 1899, pp. 11 - 101. (PDF; 142 MB), abgerufen am 28. April 2016 Onlineversion.
 Martin Schemel: Eine christliche Leichpredigte, vber der Leich der Durchleuchtigen Hochgebornen Fürstin vnd Frawn, Frawen Sidonien gebornen Hertzogin zu Sachsen, vnd Fürstin zu Braunschweig vnd Lüneburg, gethan zu Freibergk in der Thumkirchen. Durch M. Martinum Schemel Predigern zu Weissenfels etc. Schwertel, 1575.

Enlaces externos 
 Witch hunts in the heart of Neustadt am Rübenberge?  Research on the witch trials during the rule of Eric II

Duquesas consortes de Brunswick-Luneburgo
Consortes de la casa de Wettin
Personas de Sajonia
Nobles alemanas del siglo XVI